Сулима Микола Матвійович — український вчений-літературознавець.
 Сулима Микола Семенович — військовий діяч Російської імперії XIX століття українського походження, граф, генерал-лейтенант.
 Сулима Микола Федорович — український педагог, мовознавець-україніст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок